Osoby o tym nazwisku:
 Johann Burckhardt Mencke – saski uczony, prawnik, historyk
 Johann Christian Mencke – saski ogrodnik